Макграт:

Персоналії 
Макграт — ірландське прізвище.

 Алістер Макграт (* 1953) — британський християнський богослов
 Кеті Макграт (* 1982) — ірландська акторка, найбільш відома за роллю Моргани у серіалі «Пригоди Мерліна»
 Мередіт Макграт (* 1971) — американська тенисистка
 Метью Джон Мак-Грат (* 1978 — † 1941) — американський легкоатлет ірландського походження, метальник молота, олімпійський чемпіон та рекордсмен світу
 Пол Макграт (* 1959) — ірландський футболіст

Макграт — місто, штат Аляска
 Макграт — місто, штат Міннесота

Ірландські прізвища